Юдита:

 Юдита Габсбург (1271—1297) — королева Чехии.
 Юдита Лансская (1054/1055—после 1086) — племянница Вильгельма Завоевателя.